Мэдж Эванс (; 1 июля 1909 — 26 апреля 1981) — американская актриса. Отличалась особенными красновато-жёлтыми волосами.

Биография

Детство 
Маргарита (Мэдж) Эванс родилась 1 июля 1909 года в Нью-Йорке. Детство Мэдж проходило на съёмочных площадках. Она начала сниматься с четырёх лет. До этого часто была ребёнком-моделью на различных показах.

Сценарии некоторых фильмом были написаны специально для неё. В их числе «Маленькая герцогиня», «Приключения Кэрол», «Требуется: мать». В фильме «Материнство» с Элис Брейди в главной роли, Мэдж сыграла малышку Констанс. В семь лет девочка уже срывала овации публики. В период с 1914 по 1921 год маленькая мисс Эванс снялась в тридцати шести фильмах. Но роли становились всё более ограниченными, и Мэдж Эванс на время покинула кино.

Дальнейшая карьера 
В 1926 году семнадцатилетняя Мэдж испробовала свои силы в театре. Её первым спектаклем стала комедия «Daisy Mayme» по сценарию Джорджа Келли. Затем последовали роли в постановках «Маркиз», где её партнёрами по сцене стали Артур Байрон и Билли Берк, жена известного бродвейского импресарио Зигфельда, и «Our Betters» с Иной Клер.

В 1927 Эванс вернулась в Голливуд и подписала контракт с «Metro-Goldwyn-Mayer». В 1930 году снялась в нескольких короткометражках. И лишь затем ей доверили главную роль в фильме «Сын Индии». Главную мужскую роль в нём исполнил Рамон Новарро. В следующем фильме «Sporting Blood», рассказывающем об опасностях нечестных ставок на скачках, её партнёром стал Кларк Гейбл. В начале 1931 года Мэдж три месяца играла на сцене театра «Biltmore Theatre». Она была задействована в роли Синтии в комедии «Philip Goes Forth».

Среди работ актрисы в кино того периода выделяются её роли Энн в драме «Запад Бродвея», Клер Бидвелл в комедии «Сделано на Бродвее» и Джоан Стендиш в военной мелодраме «Ад ниже».

В мюзикле «Пенни с неба» (1936) Мэдж Эванс снимается вместе со звёздами джаза Бингом Кросби и Луи Армстронгом. В фильме с утончённым юмором показана социальная драма: заключённый, приговорённый к смертной казни, просит своего сокамерника, выходящего на свободу, позаботиться о дочери, убитого им человека. Эванс сыграла работницу социальной службы, которая должна определить ребёнка в новую семью.

Партнёрами Мэдж на съёмочной площадке в разное время были Джон Гилберт, Джеймс Кэгни, Спенсер Трейси, Фред Макмюррей.

В кино актриса снималась до 1938 года. Последними её фильмами на большом экране стали «Грешники в раю» и « Army Girl». В июле 1939 года Мэдж Эванс вышла замуж и оставила кинематограф. В 40-х она вернулась к работе, но уже на телевидении, отклоняя многочисленные предложения голливудских режиссёров.

Личная жизнь 
В Голливуде ходило много слухов относительно романов Эванс с Хэмфри Богартом, Кларком Гейблом и Рамоном Новарро, несмотря на гомосексуальность последнего.

Но 25 июля 1939 года Мэдж Эванс вышла замуж за Сидни Кингсли, известного голливудского сценариста, написавшего сценарий к фильму Уайлера «Тупик».

Пара приобрела 50 акров в Нью-Джерси и уединилась в этом имении. Кингсли продолжал работу над сценариями, а Мэдж изредка снималась на телевидении. Супруги счастливо прожили вместе почти сорок два года.

Мэдж Эванс умерла в своём доме 26 апреля 1981 года от рака.

Избранная фильмография 

 Главная Рука (1915) — девочка Джин
 Семь сестёр (1915) — Клара 
 Мужчина, который нашел себя (1915) — ребёнок 
 Игрушка дьявола (1916) — Бетти 
 Внезапное богатство (1916) — маленькая Эмили 
 Муж и жена (1916) — Бесси
 Восстание (1916) — Нанни Стивенс 
 Семнадцать (1916) — Джейн Бакстер
 Маленькая герцогиня (1917) — Джеральдин Кармайкл 
 Грабитель (1917) — Эдит
 Приключения Кэрол (1917) — Кэрол Монтгомери 
 Соседи (1918) — Кларисса Ли 
 Ворота Радости (1918) — Бет Лидс 
 Золотая стена (1918) — Мадж Лэтруп 
 Хайди (1920) — Хайди 
 Одноклассники (1924) — Сильвия
 Сын Индии (1931) — Дженис Дарси
 Запад Бродвея (1931) — Энн
 Отважные возлюбленные (1932) — Мэри Блейн
 Ты слышишь? (1932) — Лаура О’Нил 
 Сделано на Бродвее (1933) — Клер Бидвелл
 Мэр ада (1933) — Дороти
 Обед в восемь (1933) — Пола Джордан
 Красота на продажу (1933) — Летти Лоусон 
 Бродвей в Голливуде (1933) — Энн Эйнсли 
 Что знает каждая женщина (1934) — леди Сибил Тентерден
 Дэвид Копперфильд (1935) — Агнес
 Неосмотрительный возраст (1935) — Максин Беннет 
 Мужчины без имён (1935) — Хелен Шервуд
 Туннель (1935) — Рут МакАлан
 Пенни с неба (1936) — Сюзан Спрак 
 Шпионаж (1937) — Патрисия Бут
 Тринадцатый стул (1937) — Хелен О’Нил
 Грешники в раю (1938) —  Энн Висон

Интересные факты 
 Мэдж Эванс имеет звезду № 1752 на голливудской «Аллее славы» за вклад в развитие киноискусства.

Примечания

Ссылки 
 Блог, посвящённый Мэдж Эванс 
 Кто есть кто. Мэдж Эванс 

Умершие от рака
Дети-актёры США